Tangerang ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Banten, im Westen der Insel Java. Der Regierungssitz des Bezirks befindet sich in Tigaraksa.

Geographie 
Tangerang liegt im Nordosten der Provinz Banten. Im Westen grenzt es an den Regierungsbezirk Serang und im Südwesten an Lebak. Östlich vom Kabupaten Tangerang befinden sich die gleichnamigen Städte (Kota) Tangerang und Tangerang Selatan. Im Süden liegt die Provinz Jawa Barat mit dem angrenzenden Regierungsbezirk Bogor. Im Norden reicht Tangerang an die Javasee. Administrativ gliedert sich Lebak in 29 Distrikte (Kecamatan) mit 274 Gemeinden.

Administrative Gliederung

Bevölkerung 
Ende 2021 lebten in Tangerang 3.185.552 Menschen, 1.621.058 Frauen und 1.564.494 Männer. Die Bevölkerungsdichte betrug 3.099,5 Einwohner pro Quadratkilometer. 93,8 % der Bevölkerung waren Muslime, die restlichen verteilen sich auf Christen (3,1 %), Buddhisten, Hindus und Konfuzianer.

Weblinks 

 Publikationen auf der Statistikseite des Kabupaten Tangerang (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Banten
Geographie (Java)